MÉS Per Menorca, moviment polític de Menorca
 Movimiento Peronista Montonero, organització armada històrica de l'Argentina
 Moviment Popular Mahorès, partit polític de l'illa de Mayotte, dependència francesa d'ultramar
 Museu Picasso de Màlaga, museu de Màlaga dedicat a Pablo Picasso
 Manufacturing Process Management, conjunt d'activitats relacionades amb el procés de fabricació